Combinația USM a literelor U, S și M, se poate referi la:

Instituții din Republica Moldova 

 Universitatea de Stat din Moldova, o universitate de stat din Chișinău, Republica Moldova
 Uniunea Scriitorilor din (Republica) Moldova, organizația profesionistă a scriitorilor din Republica Moldova

Instituții și entități din Statele Unite ale Americii 

 United States Marines, corpul de pușcași marini americani
 United States Military, ansamblul militar al Statelor Unite
 United States Mint, instituția federală care produce monezi

Universități din întreaga lume 

 University System of Maryland, Sistemul universitar al [statului] Maryland, statul american 
 University School of Milwaukee, Școala universitară a [orașului] Milwaukee, statul american 
 University of Santa Monica, Universitatea din Santa Monica, statul 
 Universiti Sains Malaysia, universitate din orașul Penang, Malaezia
 University of Southern Maine, Universitatea  din sudul statului Maine, statul 
 The University of Southern Mississippi, Universitatea  din sudul statului Mississippi, statul 
 Federico Santa María Technical University (universitate cunoscutși sub acronimele UTFSM ori USM)

Alte utilizări 

 Samui Airport, aeroport din Tailanda (codul său IATA)
 Universal Storage Media, dispozitiv de stocare a informațiilor
 Universal Subscription Mechanism, un protocol din IT pentru RSS
 United States of Mind, un album de studio al formației Covenant

Acronime de trei litere